Richard Adler peur faire référence à :
  (1907-1977), un peintre allemand ;
 Richard Adler (1921-2012), un compositeur.